Küllenberg bezeichnet:

 Ruth Küllenberg, eine deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Küllenberg, einen Ortsteil von Solingen, seit 1935 offiziell als Nacker Küllenberg bezeichnet